Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2003 enthält alle Spieler, die in der Schweizer Schachbundesliga 2003 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Club d’échecs de la Chaux-de-Fonds kam mit 11 eingesetzten Spielern aus, Nimzowitsch Zürich ließ 16 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 112 Spieler zum Einsatz, von denen 18 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Eingesetzt wurden Spieler aus 7 Nationen, wobei die Ausländer überwiegend aus Deutschland stammten.

Das beste Einzelergebnis erzielte Andreas Umbach (SV Wollishofen) mit 5,5 Punkten aus 6 Partien, die gleiche Punktzahl erreichte auch sein Mannschaftskollege Thomas Wyss, dieser spielte allerdings 7 Partien. Martin Ballmann (ASK Winterthur) erzielte einen halben Punkt weniger. Mit Oliver Sutter (SK Bern), Anja Susterman, Nicolaj Melkumjanc (beide Basel BVB), Stefan Bouclainville, René Valdivia (beide Niederrohrdorf), Robert Beer (Nimzowitsch Zürich) und Thomas Held (SV Wollishofen) erreichten sieben Spieler 100 % der möglichen Punkte, allerdings spielten diese (mit Ausnahme des zweimal eingesetzten Sutter) nur jeweils eine Partie.

Älteste Spieler der Saison waren die 1943 geborenen Ivan Nemet (Niederrohrdorf) und Hans-Jörg Illi (ASK Winterthur), jüngste Spieler die 1985 geborenen Severin Papa (ASK Winterthur), Julien Carron (Club d’échecs de la Chaux-de-Fonds) und Oliver Kurmann (Luzern Musegg).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2003), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 5/2002 (veröffentlicht im November 2002) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2003; FRA = Frankreich, GER = Deutschland, MDA = Moldawien, NAM = Namibia, ROM = Rumänien, SUI = Schweiz, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Nimzowitsch Zürich

SV Wollishofen

Basel BVB

Schachclub Niederrohrdorf

SK Bern

Luzern Musegg

ASK Winterthur

Club d'échecs de la Chaux-de-Fonds

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Da die 1. Schweizer Bundesliga erst seit der Saison 2006/07 Elo-gewertet wird, haben die Angaben über die Elo-Performances rein informativen Charakter.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)